

Прізвище 
 Довгий Іван Григорович
 Довгий Костянтин Миколайович (1976—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Довгий Микола Григорович (1977—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Довгий Олег Іванович (1993—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни; Герой України.
 Довгий Олексій Володимирович — український футболіст.
 Довгий Олексій Прокопович
 Довгий Олесь Станіславович
 Довгий Роман Сергійович (1991—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Довгий Станіслав Олексійович
 Довгий Степан Іванович — (1923—1943) — командир гармати 297-го окремого винищувально-протитанкового дивізіону 322-ї стрілецької дивізії 13-ї армії Центрального фронту, старший сержант.
 Довгий Тарас Олексійович
 Довгий Ярослав Остапович

Острови 
 Довгий — острів у Баренцевому морі (Росія).
 Довгий — острів у Чорному морі (Україна).

Природно-заповідний фонд 
 Довгий — ботанічний заказник місцевого значення у Черкаської області.

Див. також 
 Довгий Войнилів — село в Україні.